em@il games — X-COM была частью серии компьютерных игр бюджетного класса, изданных в 1999 году компанией Hasbro Interactive для ПК (Microsoft Windows) в основе которой, лежала концепция Игра по почте.

Обзор 
Когда появились первые слухи о выходе игры, большинство игроков, пока игра была в разработке, ждали полноценную игру с новыми технологиями и улучшениями, но конечный результат, который имел только отдельные миссии с размещёнными единицами, был тепло принят только фанатами серии. Несмотря на то что игра имела 50 карт (по 10 для каждого окружения — Urban(Город), UFO(НЛО), Ice(Лёд), X-COM Base(База X-COM) и Alien Base(База Инопланетян)), между ними не было никаких существенных различий и все они были малы.

На каждой карте есть несколько ящиков, содержащих бонусы (например, удваивает очки действия, урона или дальности для единицы на один ход, показывает всю карту на один ход, мгновенное излечение единицы, либо даёт щит, мину или гранаты), а также опасные места такие как мины и ловушки или телепорты. Как в более ранних играх серии, здесь также есть взрывающиеся бочки; стреляя в бочку её взрывом можно взорвать все рядом стоящие единицы.

Дизайн единиц и оружия основан на первой игре из серии, UFO-Enemy Unknown, за исключением огнемёта и снайперской винтовки у людей и гелиемёта у инопланетян (в руководстве значится, что в игре есть широкий спектр оружия 2001 года, в то время как действие в UFO-Enemy Unknown начинается в 1999 году). Каждая единица привязана к оружию; например, невозможно, снарядить Командира ракетной установкой вместо снайперской винтовки.

Правила игры представляют собой упрощённый вариант ранних игр серии: для каждой единицы «жизнь» измеряется очками здоровья, а количество квадратов для перемещения зависит от очков действий. Они могут либо стрелять, либо двигаться, но теряя очко действия для прицельного выстрела — единица может стрелять в любого врага находящегося в его зоне видимости (это возможно только для лёгкого оружия). Каждое оружие имеет собственную силу урона и радиус действия.

После того как все вражеские единицы повержены, победитель видит свой финальный счёт, рассчитанный из перемещений, скрытности, огневой силы и храбрости показанных в бою — один должен победить, но если играть неуклюже и неудачно, возможен «Terrible» («Ужасный») счет.

Когда Hasbro Interactive прекратила своё существование, то же самое стало с серверами электронной почты, но существовавшее тогда сообществом поклонников быстро были созданы средства для обхода привязки игровых файлов к серверу. Их сейчас сложно найти и они не поддерживаются.

Ссылки 
 World of Stuart статья о том как играть в игру без почтовых серверов.

X-COM
Компьютерные игры 1999 года
Пошаговые тактические игры
Тактические стратегии
PBEM-игры
Игры для Windows
Hasbro
Компьютерные игры, разработанные MicroProse